«Beyond the Realms of Death» — песня британской хеви-метал-группы Judas Priest с их альбома 1978 года, Stained Class. Выступление вокалиста Роба Хэлфорда считается одной из его лучших работ в истории, и гитарная работа также отмечена, особенно соло. Многие рецензенты назвали его одной из лучших песен на альбоме.

Содержание песни 
Песня описывает человека, страдающего депрессией и входящего в псевдокататоническое состояние, которое дает внешний вид коматозного состояния, поскольку оно делает тело физически неподвижным, оставляя внутренние мыслительные процессы целыми в почти «запертом» виде. В конце концов человек умирает.

Факты 
 Blind Guardian записали кавер этой баллады для трибьют-альбома A Tribute to Judas Priest: Legends of Metal Vol. II.
 На песню обратили внимание в 1990 году, когда начался судебный процесс против группы, заключавшийся в том, что два подростка, приняв наркотики и алкоголь, расстреляли церковь и покончили с собой, якобы прослушав Stained Class.

В записи участвовали 
 Роб Хэлфорд — вокал
 Гленн Типтон — гитара
 Кей Кей Даунинг — гитара
 Иэн Хилл — бас-гитара
 Лес Бинкс — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Judas Priest
Песни 1978 года
Песни Великобритании
Песни на английском языке